

Patronyme 
 Aquivaldo Mosquera (né en 1981), footballeur international colombien ;
 Andrés Mosquera (né en 1978), footballeur international colombien ;
 Bonner Mosquera (né en 1970), footballeur international colombien ;
 Ezequiel Mosquera (né en 1975), coureur cycliste espagnol ;
 
 Geiner Mosquera (né en 1984), athlète colombien ;
 Jaime Mosquera (né en 1946), footballeur péruvien ;
 Juan David Mosquera (né en 2002), footballeur colombien ;
 Máximo Mosquera (1928-2016), footballeur péruvien ;
 Nemesio Mosquera (1936-2019), footballeur péruvien ;
 Pedro Mosquera (né en 1988), footballeur espagnol ;
 Roberto Mosquera (né en 1956), joueur et entraîneur péruvien de football.

Toponyme 
 Mosquera, municipalité du département de Cundinamarca en Colombie.
 Mosquera, municipalité du département de Nariño en Colombie.

Homonymie de patronyme